Meckel kan syfta på

 Meckels syndrom
 Meckels divertikel – en rest efter ductus omphaloentericu

Geografi
 Meckel, Bitburg-Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm i Tyskland

Personer

Medicin och biologi 
 Johann Friedrich Meckel d.ä. (1714-1774) tysk läkare och anatom
 Philipp Friedrich Theodor Meckel (1756-1803) tysk läkare och anatom, son till Johann Friedrich d.ä.

 Heinrich Meckel von Hemsbach, biolog

Övriga 

 Jakob Meckel (1842-1905) tysk militär
 Johan Casper Meckel (1734-1804) österrikisk violinist
 Markus Meckel (Österrike), teolog, en av grundarna av Socialdemokratiska partiet i Östtyskland
 Markus Meckel (DDR) (född 1952), utrikesminister i DDR 1990